Аннотированный список серий детского киножурнала «Ералаш», созданных с 1980 по 1989 год. За это десятилетие были выпущены 55 серий (с 23 по 77), а также два специальных выпуска, снятых по заказу ГАИ МВД СССР.

1980 год

Серия № 23

Серия № 24

Серия № 25

Серия № 26(1980 — предварительная версия, 29 января 1981 — полная)

1981 год

Серия № 27

Серия № 28

Серия № 29

Серия № 30( выход в январе 1982)

1982 год

Серия № 31

Серия № 32

Серия № 33

Серия № 34

Серия № 35

Серия № 36

1983 год

Серия № 37

Серия № 38

Серия № 39

Серия № 40

Серия № 41

1984 год

Серия № 42

Серия № 43

Серия № 44

Серия № 45

Серия № 46

Серия № 47

1985 год

Серия № 48

Серия № 49

Серия № 50

Серия № 51

Серия № 52

Серия № 53

1986 год

Серия № 54

Серия № 55

Серия № 56

Серия № 57 
Первая серия выпущенная в формате 4:3.

Серия № 58

Серия № 59

1987 год

Серия № 60

Серия № 61

Серия № 62

Серия № 63

Серия № 64

Серия № 65

Выпуск совместно с Госавтоинспекцией № 1

1988 год

Серия № 66

Серия № 67

Серия № 68

Серия № 69

Серия № 70

Серия № 71

Совместный выпуск с Госавтоинспекцией № 2

1989 год

Серия № 72

Серия № 73

Серия № 74

Серия № 75

Серия № 76

Серия № 77

Ссылки 
 Список сюжетов на официальном сайте

Примечания 

Ералаш
1980-е годы